Astronomija:
Messier 35, otvoreni skup u zviježđu Blizanci

Automobili:
Infiniti M35, japanski luksuzni automobil
Citroën M35, konceptualno vozilo

Elektronika:
Siemens M35, GSM uređaj

Vojska:
M35 Stahlhelm, Njemačka kaciga iz Drugog svjetskog rata
M35 2.5t kamion, kamion nosivosti 2.5 tone, u upotrebi u Američkoj vojsci